A Delfin úszóklub 1996 óta működik. Sporteredményeit olyan körülmények mellett érte el, hogy csak nyáron tudtak úszóedzéseket tartani, az év többi részében, pedig szárazedzéseket tartanak és hetente egyszer-kétszer lemennek a becsei fedett medencére úszni.
A klub első 12 évét 3 négyéves ciklusba lehet foglalni.

A klub története ciklusokban

I. ciklus (1996-2000)
Az úszók bázisának megalakítása. Az elsődleges bázist azok az úszók alkották, akik átiratkoztak a péterrévei Egység úszókluból a Delfin úszóklubba. Ez az úszóklub sok gyereket érdekelt Adaról és Moholról.
A klub folytatta a már megalapozott együttműködését az Egység úszóklubbal, valamint a következő külföldi klubokkal: Harkány, Szigetvár, Siklós, Beremend, Pécs és Balatonfűzfő.
A DELFIN CUP ADA nemzetközi úszóverseny megszervezése.

II. ciklus (2000-2004)
A vajdasági, szerb és állami versenyeken való aktív részvétel folytatása.
Az edzőkáder iskoláztatása, kiképzése és továbbképzése.
Az úszóiskola munkája azon gyerekek számára, akik nem tudnak úszni, valamint az úszótechnikák iskolájának munkája is. A DELFIN CUP ADA megtartása.

III. ciklus
A versenyeken való részvétel folytatása.
A "B" szerbiai versenyen való részvétel. Az új edzők iskoláztatása, kiképzése és továbbképzése.
Az új külföldi klubokkal való együttműködés kibővítése: Csongrád, Orosháza és Hajdúszoboszló.
Az úszómaraton verseny megszervezése a Tiszán, Ada és Mohol között. Az Ada és Mohol között megrendezett maraton versenyt a hosszútávúszók szerbiai kupájáért folyó versenysorozat részeként, 3500 méteres távon rendezik meg.

A klub története
1996. november elején megkezdődtek az edzések és a felkészülés a következő 1997-es évre.

Az úszók először 1997-ben versenyeztek az adai Delfin úszóklub igazolványával.

Az év legsikeresebb úszói: Boldizsár Kornélia, Jakšić Darko, Eszes Valentina, Török Szabolcs

Megnyert érmek: 4 arany, 16 ezüst és 7 bronz.

1998-ban a Delfin úszóklub először szervezte meg az úszóiskolát. Nagyjából 120 gyerek iratkozott be.

Az év legsikeresebb úszói: Avramov Alexandar, Hangodi Anett, Szűcs tünde. Megnyert érmek: 3 arany, 17 ezüst és 21 bronz.

1999-ben az év legsikeresebb úszói: Tešić Jelena, Szűcs Tünde, Cvetković Nada.

Megnyert érmek: 4 arany, 7 ezüst és 21 bronz, valamint 2 serleg.

2000-ben az év legsikeresebb úszói: Avramov Alexandar, Szűcs Tünde, Tešić Jelena.

2001-ben az év legsikeresebb úszói: Arramov Srúan, Avramov Aleksandar, Tešić Tamara. Megnyert érmek: 17 arany, 23 ezüst, 34 bronz.

2002 legsikeresebb úszói: Dudás Attila, Randzik Róbert, Avramov Srdjan. Megnyert érmek: 19 arany, 22 ezüst és 23 bronz.

A 2003-as év legsikeresebb úszói: Cvetković Nada, Randzik Róbert, Omaljev Sonja. Megnyert érmek: 32 arany, 30 ezüst, 38 bronz.

2004: az év legsikeresebb úszói: Aleksić Milorad, Cvetković Nada, Randzik Róbert. Megnyert érmek: 89 arany, 67 ezüst, 40 bronz. Egyéb eredmények: 1 serleg, 1. hely a "B"-bajnokságon.

Az összes megnyert érem (2008-ig)

Együttműködés más úszóklubokkal
Egység, Siklós, Beremend, Pécs, Balatonfűzfő, Csongrád, Orosháza, Hajdúszoboszló.

Jegyzetek

Források
Delfin Úszó- és Vízilabda klub Ada (1996-2008)/Radovan Tešić.-Újvidék : Prometej ; Zenta : Rapido, 2010(Zenta : Rapido).-112 str. ;24cm

Külső hivatkozások
 Ada község weboldala
 Monográfia az adai és moholi úszókról - Adán megünnepelték a Delfin Úszó- és Vízilabdaklub tizenötödik évfordulóját
Szerbia sportélete
Úszás